Komputer Świat Ekspert – kwartalnik, dawniej miesięcznik, z płytą DVD z serii Komputer Świat, w którym zawarte były informacje na temat świata komputerowego.

Czasopismo wydawane było od września 2002 roku do stycznia 2012 roku. Wydawcą czasopisma był Ringier Axel Springer Polska. Redaktorem naczelnym był Wiesław Małecki, a jego zastępcą – Łukasz Czekajewski.

Ostatnia cena czasopisma to 19,90 zł z płytą DVD. Związek Kontroli Dystrybucji Prasy podawał średnią sprzedaż egzemplarzową wynoszącą 48 253. Czytelnictwo wedle Polskich Badań Czytelnictwa było na poziomie 2,33% populacji.

Zawartość 
Każdy numer podzielony był na 9 działów: Nowości (wcześniej umieszczane w dziale Testy), Magazyn (zlikwidowany we wrześniu 2005 r., przywrócony w styczniu 2006 r.), Testy, Porady, Webmaster, Programowanie (wcześniej umieszczane w dziale Porady), Linux, Informator i Z płyty.
 Nowości: przegląd najnowszego sprzętu i oprogramowania;
 Nowe technologie: opis technologii przyszłości;
 Magazyn: informacje na temat nowych technologii;
 Testy: testy sprzętu i oprogramowania;
 Porady: porady dotyczące korzystania z innych programów, niż te na CD i np. tworzenia grafiki 3D;
 Webmaster: dział poświęcony tworzeniu stron WWW;
 Programowanie: lekcje programowania m.in. w C++, Delphi, Visual Basic oraz Java;
 Informator: opisywane były tam zagadnienia «luźno» związane z komputerami, np. „Ile może zarobić informatyk” oraz rozwiązania problemów nadsyłanych przez czytelników;
 Z płyty: umieszczane były tu opisy i porady dotyczące programów znajdujących się na płycie dołączonej do czasopisma;

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona czasopisma
 Forum Ks-Ekspert

Czasopisma komputerowe
Czasopisma w języku polskim
Czasopisma wydawane od 2002
Czasopisma wydawane do 2012
Kwartalniki wydawane w Warszawie
Miesięczniki wydawane w Warszawie
Niewydawane kwartalniki polskie
Niewydawane miesięczniki polskie
Axel Springer SE